Portuguesa bezeichnet:

 einen Bundesstaat in Venezuela, siehe Portuguesa
 einen brasilianischen Fußballverein, siehe Associação Portuguesa de Desportos
 einen brasilianischen Fußballverein, siehe AA Portuguesa Santista
 einen venezolanischen Fußballverein, siehe Portuguesa FC

Siehe auch:
 AA Portuguesa